

Geografia

Francia 
 Joux – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Joux-la-Ville – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Italia 
 Col de Joux – valico alpino nel comune italiano di Saint-Vincent (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Lago di Joux – lago nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 La Joux – ex comune ora frazione di Vuisternens-devant-Romont, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)